Johann Jakob Zuberbühler ist der Name folgender Politiker:

* Johann Jakob Zuberbühler (Politiker, 1684) (1684–1755), Schweizer Arzt und Politiker
 Johann Jakob Zuberbühler (Politiker, 1719) (1719–1781),  Schweizer Arzt und Politiker, Landeshauptmann und Landesstatthalter
 Johann Jakob Zuberbühler (Politiker, 1723) (1723–1803), Schweizer Arzt und Politiker, Tagsatzungsgesandter und Landammann